crawler crane, rupshijskraan
 bottom crawler, zeebodembulldozer
 crawler-transporter, een een rupsvoertuig voor het verplaatsen van zeer zware transporten
 webcrawler of spider
 Crawler (band)